Miejscowości w USA:
 Greenbrier – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Faulkner
 Greenbrier – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Robertson
Gminy w USA:
 Greenbrier (ang. Greenbrier Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Independence
 Greenbrier (ang. Greenbrier Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Greene
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Greenbrier (ang. Greenbrier County) – w stanie Wirginia Zachodnia
Przedsiębiorstwa:
 The Greenbrier Companies – korporacja produkująca środki transportu z siedzibą główną w Lake Oswego